Brunk steht für:

 Brunk, deutscher Name der Gemeinde Bronikowo in der Gmina Mirosławiec, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Brunk, Dorf in der Gemeinde Radeče in der Unterkrain, Slowenien
 (2499) Brunk, Asteroid des Hauptgürtels

Brunk ist der Familienname folgender Personen 
 Ernst Brunk (1883–1942), deutscher Industrieller und Politiker (DNVP), MdR

 Maike Brunk (* 1971), deutsche Autorin und Unternehmerin
 Sigrid Brunk (* 1937), deutsche Schriftstellerin
 Terry Michael Brunk, bürgerlicher Name von Sabu (Wrestler) (* 1964), US-amerikanischer Wrestler
 Truman Brunk, Mennonitischer Bischof
 William E. Brunk (* 1928), US-amerikanischer Astronom

Siehe auch:
 Brunck
 Brunke